

Persone
 Almo Pianetti – politico e insegnante italiano
 Gaspare Bernardo Pianetti – cardinale italiano 
 Luigi Pianetti – calciatore italiano
 Procolo Pianetti – calciatore italiano 
 Simone Pianetti – criminale italiano

Altro 
 Palazzo Pianetti – palazzo di Jesi (Italia)